Танъюань:

 Танъюань — уезд городского округа Цзямусы провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Танъюань — китайское блюдо, приготовляемое из муки клейкого риса.